Luisental steht für:
 Luisental (Burscheid), Stadtteil von Burscheid, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Luisental (Myśliborzyce), Schulzenamt in Leubusch (Gmina Lubsza), Landgemeinde im Powiat Brzeski, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Miejsce Kłodnickie (von 1934 bis 1945 Luisental), Ortsteil von Kędzierzyn-Koźle, Stadt in der Woiwodschaft Oppeln, Polen

Siehe auch:
 Luisenthal (Begriffsklärung)
 Louisenthal (Begriffsklärung)